И́горь Владисла́вович Меглинский (род. 3 апреля 1968) — российский, английский и новозеландский физик, профессор Университета Астон.

Биография 
 С 1992 по 1994 год — аспирант и в 1996—1997 годах преподаватель, директор учебного центра в Саратовском государственном университете
 в 1995 по 1996 гг. учился в Пенсильванском университете под руководством профессора Britton Chance
 в 1998 по 2001 работал в университете Эксетер (Великобритания)
 в 2001 году стал доцентом университета Крэнфилд (Великобритания)
 в 2009 году — доцент/профессор в Университете Отаго (Новая Зеландия)
 в 2014 году — профессор в Университете Оулу (Финляндия)
 в 2019 году — профессор в Университете Астон (Великобритания)
в 2020 году — профессор в Первом Московском государственном медицинском университете имени И.М. Сеченова

Членство в организациях 
 член Института физики (IoP)
 член Общества оптики и фотоники (SPIE)
 член Оптического общества Америки (OSA)
 член международного Института инженеров электротехники и электроники (IEEE)
 член Королевского общества микроскопии — The Royal Microscopical Society
член международного научно исследовательского консорциума «Биофотоника для жизни»

Научные интересы 
Фотоника и Биофотоника. Биомедицинская оптика. Оптика биотканей. Оптическая диагностика. Оптические сенсоры. Биосенсоры. Нано-сенсоры. Разработка новых методов
диагностики и их применение в биологии, медицине, экологии и индустрии. Kогерентные эффекты многократного рассеяния. Поляризация. Kогерентное обратное рассеянние света.
Разработка оптических методов диагностики кровотока, раковых заболеваний, мозга и др.

Работы 
 R. Zhu, T. Avsievich, A. Popov, A. Bykov, and I. Meglinski, “In vivo nano-biosensors of red blood cell-mediated delivery”, Biosensors & Bioelectronics, Vol.175, 112845 (2021) // https://doi.org/10.1016/j.bios.2020.112845
V. Ushenko, B.T. Hogan, A. Dubolazov, G. Piavchenko, S.L. Kuznetsov, A.G. Ushenko, Yu.O. Ushenko, M. Gorsky, A. Bykov and I. Meglinski, “3D Mueller matrix mapping of layered distributions of depolarisation degree for analysis of prostate adenoma and carcinoma diffuse tissues”, Scientific Reports, Vol.11, 5162 (2021) // https://doi.org/10.1038/s41598-021-83986-4
V.A. Ushenko, B.T. Hogan, A. Dubolazov, A.V. Grechina, T.V. Boronikhina, M. Gorsky, A.G. Ushenko, Yu.O. Ushenko, A. Bykov, and I. Meglinski, “Embossed Topographic Depolarisation Maps of Biological Tissues with Different Morphological Structures”, Scientific Reports, Vol.11, 3871 (2021) // https://doi.org/10.1038/s41598-021-83017-2
I. Meglinski, et al., “Shedding the Polarized Light on Biological Tissues”, Springer Briefs in Applied Science and Technology, Springer, Singapore (2021) // ISBN: 978-981-10-4047-4
 T. Avsievich, A. Popov, A. Bykov, and I. Meglinski, «Mutual interaction of red blood cells influenced by nanoparticles», Scientific Reports, Vol.9, 5147 (2019) // https://doi.org/10.1038/s41598-019-41643-x
 I. Meglinski, «Biophotonics for Medical Applications», Woodhead Publishing, Cambridge, UK (2015) // Book // ISBN: 978-0857096623
 B. Kunnen, C. Macdonald, A. Doronin, S. Jacques, M. Eccles, and I. Meglinski, «Application of circularly polarized light for non-invasive diagnosis of cancerous tissues and turbid tissue-like scattering media», Journal of Biophotonics, Vol.8, No.4, pp.317 – 323 (2015) // https://doi.org/10.1002/jbio.201400104
 И. В. Меглинский, и др. «О природе биологического нуля в задачах динамического рассеяния света», Доклады Академии Наук. Т.451. № 4. C.393 — 396 (2013).
 I. Meglinski, et. al. «Monte Carlo Simulation of Coherent Effects in Multiple Scattering», Proc. Roy. Soc. A, Vol.461, No.:2053, pp. 43–53 (2005) // https://doi.org/10.1098/rspa.2004.1369

Награды 
Премия APEX, Королевское научное общество, Великобритания (2021)  

Заслуженный член Института Физики (Великобритания) — Fellow, Institute of Physics (FInstP) 

Заслуженный член международного Общества оптики и фотоники  —  SPIE Fellow 

Член правления Королевского общества микроскопии — The Royal Microscopical Society — секция технических и физических наук 

«Innovation for the Future» award, UK (2007)

Получил несколько наград за исследования в изучении механизмов взаимодействия оптического излучения с биотканями, в частности премию Международной академической издательской компании «Наука/Интерпериодика»

Личная жизнь 
Сын Никита (р. 1995) — профессиональный футболист.

Ссылки 
 Врачи-гистологи совместно с учеными-физиками из Великобритании (Астонский университет) и Финляндии (Университет Оулу) разрабатывают новый способ цифровой диагностики новообразований у человека.
 Сайт исследовательской группы И. Меглинского в Университете Астон 
 страничка проф. Меглинского на домене Европейской коммерческой социальной сети для ученых и исследователей 
 Карточка Проекта, Поддержанного Российским Научным Фондом (РНФ) 
 страничка проф. Меглинского на домене международного Общества оптики и фотоники (SPIE) 
 Сайт исследовательской группы И. Меглинского в Университете Оулу 
 «Рисуй про здоровье: почерк людей расскажет об их болезнях» 
 «Ученые использовали лазер для раскрытия тайн почерка Об этом сообщает» 
 «Информация, которую добывают светом: профессор И. Меглинский прочитал студентам ОГУ лекцию о биофотонике» 
 «Учёные научились манипулировать клетками крови» 
 «Иркутские ученые создали сенсор для оценки состояния животных» 
 «Рыба-сенсор» 
 «Университет Оулу содействует исследованию экосистемы Байкала» 
 [www.famous-scientists.ru/11459/ страничка проф. Меглинского на домене Учёные России] 
 «Иногда они возвращаются» Общественно-политическая газета Иркутской области «Областная» 
 «Иногда они возвращаются» интервью проф. Меглинского Общественно-политической газете Иркутской области «Областная» 
 Докторант кафедры оптики – почетный член общества оптики и биофотоники SPIE 
 Учёный из Новой Зеландии читает лекции в Амурском госуниверситете 
 University of Otago Magazine, Page 31 
 OCT News 
 Igor Meglinski and Alexander Doronin, Online Monte Carlo for biomedical optics, SPIE News 
 Корпус экспертов 
 [famous-scientists.ru/11459 Статья] на сайте «Известные учёные»
 Публикации в "Квантовой электронике"

Физики России
Физики Великобритании
Физики Новой Зеландии
Кандидаты физико-математических наук
Выпускники Саратовского государственного университета
Преподаватели Саратовского государственного университета
Преподаватели вузов Новой Зеландии
Преподаватели вузов Великобритании
Русские эмигранты четвёртой волны в США
Члены Оптического общества Америки